Heuilley-Cotton, ancienne commune française de la Haute-Marne, commune déléguée de Villegusien-le-Lac.
Heuilley-le-Grand, commune française de la Haute-Marne.
Heuilley-sur-Saône, commune française de la Côte-d'Or.
canal d'Heuilley, surnom du Canal entre Champagne et Bourgogne.